Bars (Dordogna), in Francia
 Bars (Gers), in Francia
 Comitato di Bars, in Ungheria
 BARS (Russia), unità di riserva militare delle Forze armate della Federazione Russa